Dubieński (herb szlachecki)
 Rejon dubieński
 Powiat dubieński
 Wanda Dubieńska